Düppel steht für:

 Berlin-Düppel, Ortslage in Berlin
 Düppeler Forst bei Berlin-Düppel
 Museumsdorf Düppel, Freilichtmuseum in Berlin
 Düppel (Kindelbrück), Ortsteil von Kindelbrück, Landkreis Sömmerda, Thüringen
 deutscher Name der Ortschaft Dybbøl in Dänemark,
 Düppeler Schanzen, Schlachtfeld im Deutsch-Dänischen Krieg (1864)
 Düppeler Mühle bei den Düppeler Schanzen

Sonstiges

 Düppel (Radartäuschung), Täuschmittel, mit dem Radargeräte gestört werden können
 Ernst Ring-Düppel (1850–1906), preußischer Domänenpächter in Zehlendorf bei Berlin 

Siehe auch:

 Duppel
 Düppler Mühle, Windmühle in Brandenburg